A birdland szó a következők valamelyikére utalhat:

A zenében:
 Birdland, egy New York-i dzsesszklub
 Birdland, egy bécsi dzsesszklub, amelyet Joe Zawinul hozott létre
 Birdland, Joe Zawinul instrumentális szerzeménye, a Weather Report együttes egyik száma
 Birdland, az 1980-as évek egyik angol indie rock együttese
 Birdland, egy Lester Bangs és Mickey Leigh által alapított amerikai együttes
 Birdland, a Yardbirds együttes egyik albuma
 Birdland, Patti Smith Horses című albumának egyik dala

Más területeken:
 Birdland Golf & Spa Resort, szálloda Bükfürdőn, Vas megyében
 Birdland Park and Gardens, madárpark Bourton-on-the-Waterben (Gloucestershire megye, Anglia)
 Birdland, a kaliforniai San Diego város része
 Birdland, Gilbert Hernandez erotikus képregénye
 Birdland, amerikai televíziós sorozat
 Poppy Z. Brite Drawing Blood című regényének eredeti címe
 az Oriole Park amerikai baseball stadion beceneve

Kapcsolódó szócikkek 
 Lullaby of Birdland, egy 1952-es dal, George Shearing és George David Weiss szerzeménye